Mnich (gromada w powiecie cieszyńskim)
 Mnich (gromada w powiecie kutnowskim)